Max Steel peut désigner :

Une ligne de jouets 
 Max Steel, une ligne de jouets de Mattel

Un jeu vidéo 
 Max Steel (2000)

Un film 
 Max Steel, un film de 2016 réalisé par Stewart Hendler

Une série ou un épisode d'une série 
 Max Steel est le titre de deux séries : 
 Max Steel, une série télévisée de 2001 ;
 Max Steel, une série télévisée de 2013 ;